Eichenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Corina Eichenberger-Walther (* 1954), Schweizer Politikerin (FDP)
 Emma Eichenberger (1888–1962), Schweizer Lehrerin
 Erika Eichenberger (* 1963), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Hans Eichenberger (* 1926), Schweizer Innenarchitekt
 Iren Eichenberger (* 1957), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Isabelle Pasquier-Eichenberger (* 1973), Schweizer Politikerin
 Kurt Eichenberger (1922–2005), Schweizer Jurist
 Markus Eichenberger (* 1957), Schweizer Klarinettist und Improvisator
 Nils Eichenberger (* 1992), deutscher Handballspieler
 Peter Eichenberger (* 1939), Schweizer Politiker (FDP) und Stabsoffizier
 Reiner Eichenberger (* 1961), Schweizer Wirtschaftswissenschafter
 Sabine Eichenberger (* 1968), Schweizer Kanutin
 Simon Eichenberger (* 1976), Schweizer Choreograf
 Stefan Eichenberger (* 1984), Schweizer Filmregisseur und -Produzent
 Walter Eichenberger (* 1946), Schweizer Fußballtorhüter
 Werner Eichenberger (1880–1957), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Eichenberg